Gottlieb Harleß ist der Name folgender Personen:

* Gottlieb Christoph Harleß (1738–1815), deutscher Humanist
 Gottlieb Wilhelm August Hermann Harleß (1801–1842), deutscher Philologe, siehe Hermann Harleß